El Instituto Tecnológico de Chihuahua (ITCH) es una escuela de nivel superior localizada en la ciudad de Chihuahua, capital del Estado de Chihuahua, México.

El tecnológico cuenta con 8 carreras de nivel licenciatura y 5 programas de posgrado (cuatro maestrías y un doctorado). Forma parte del sistema Tecnológico Nacional de México (anteriormente Dirección General de Educación Superior Tecnológica), descentralizado actualmente de la Secretaría de Educación Pública.

Historia 

El Instituto Tecnológico de Chihuahua nace el 26 de septiembre de 1948, cuando el Lic. Manuel Gual Vidal, Secretario de Educación Pública y el Ing. Fernando Foglio Miramontes, Gobernador Constitucional del Estado, pusieron la primera piedra de lo que serían las instalaciones de este Instituto.

La construcción de los edificios se inició el 13 de noviembre del mismo año, siendo el ingeniero Alfredo Guevara Cepeda, el contratista y el ingeniero Jesús Roberto Durán el ingeniero residente.

El 9 de octubre de 1948, la Secretaría de Educación Pública oficializa la designación del Ing. Gustavo Alvarado Pier como Director del Tecnológico de Chihuahua.

El 20 septiembre de 1949 inicia el Tecnológico sus actividades docentes en el 3er. Piso del Palacio de Gobierno (ya que sus edificios se encontraban en construcción) con 1º y 2º años de vocacional y un curso propedéutico para los jóvenes que habían llevado la preparatoria en el Instituto Científico y Literario y querían ingresar al Tecnológico.

Se inscriben en 1º de vocacional 20 alumnos, así como en 2º y curso propedéutico 43. El primer alumno inscrito fue Carlos Ballesteros Flores.

En septiembre de 1950 se inician, en los edificios del Tecnológico, los cursos de Ingeniería Industrial en Productos Orgánicos y en Productos Inorgánicos, se inscriben en Ingeniería Industrial en Productos Orgánicos 24 alumnos.
La inauguración de las instalaciones del Tecnológico se lleva a cabo el 22 de octubre de 1952. Se inician cursos de capacitación para obreros, vocacional, contramaestre (nivel sub-profesional), Ingeniería en Productos Orgánicos e Inorgánicos.

Siendo el Tecnológico el primero en ofrecer las carreras técnicas a Nivel Superior, ya que el Tecnológico de Durango tenía integrada su estructura educativa en 1957 con ciclos de Secundaria Técnica, vocacional y carreras cortas de Mecánico Tornero, Electricista Embobinador e Instalador y Mecánico Automotriz, y hasta la 2ª quincena de septiembre de 1960 inicia con 24 alumnos la carrera de Ingeniería Industrial. La de Técnico la inició el Tecnológico de Durango el 2 de agosto de 1958, con planes de estudio elaborados en el Tecnológico de Chihuahua en 1948.

En 1953 egresa la primera generación de Técnicos en el país (es la única del país que ofrece esta carrera en ese año). En 1954 egresa la primera generación de Ingenieros Industriales que se convierte también en la Primera del País.

En la década de los 50’s surgen las primeras generaciones y los egresados del Tecnológico de Chihuahua participaron en la consolidación de una industria regional basada en el aprovechamiento de recursos naturales como es la industria minera, forestal y agroindustrial.

Para 1960 el empleo industrial era ya de 73,000 personas.

En la década de los 70’s, se generan proceso que cambian fundamentalmente el modelo de industrialización regional al nacer en Cd. Juárez en 1965 la industria maquiladora y la creación del parque industrial Antonio J. Bermúdez. Egresados del I.T. de Chihuahua fueron elementos base en industrias estratégicas nacientes en México como era la industria electrónica, principalmente en la frontera.

La capacidad del recurso humano en materia de ingeniería industrial fue la base para el desarrollo y éxito de las primeras industrias atraídas a la región en la industria maquiladora como es el caso de RCA y otras empresas clave localizadas en la frontera.

La década de los setentas evidenció una crisis en el modelo económico regional e hizo surgir una institución privada pionera en América Latina en atracción de inversiones al estado de Chihuahua, DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A.C. Para 1975 estos esfuerzos se concretan en atraer inversión industrial a la ciudad de Chihuahua mediante la creación del primer parque industrial y la llegada de la empresa Honeywell. Esto detona una serie de acciones que permiten la atracción de más y mejores empresas a la región, sumadas a las grandes empresas ya tradicionales en la época como eran Aceros de Chihuahua, Cementos de Chihuahua, Celulosa de Chihuahua y el complejo de la Fundición Avalos. Algunos de los principales promotores de la industria maquiladora fueron egresados del Tecnológico de Chihuahua.

Para 1980 se crea el Complejo Industrial Chihuahua atrayendo el establecimiento de la planta de motores Ford, lo cual constituyó un salto importante en la industrialización del estado de Chihuahua. La disponibilidad de recurso humano calificado fue un elemento clave, en especial los egresados del Instituto Tecnológico de Chihuahua, con quien se estableció un convenio de colaboración, principalmente para la capacitación de sus empleados.

A partir de 1990 y hasta el 2014 el desarrollo industrial ha evolucionado en forma importante consolidando sectores de alta competitividad y tecnología a nivel mundial, como son la industria automotriz, electrónica, eléctrica, aeroespacial, plásticos, metalmecánica, alimentos y agro negocios. Así como sectores de servicios de exportación como software y tecnologías de información.

El empleo industrial en el 2000 llego a 384,000 empleos industriales, los cambios económicos internacionales hacen caer este nivel de empleo a 304,000 empleos en el 2009, consolidándose una recuperación hasta el nivel de 365,000 empleos actuales y consolidando a este sector como el principal motor de la economía chihuahuense.

Somos el segundo estado con mayor empleo industrial después de Nuevo León.
Somos el estado líder en empleo industrial automotriz.
Somos de los impulsores de la industria aeroespacial, de los primeros en armar turbinas de avión y helicópteros.
Contabilizando las industrias de el paso y Juárez, Somos la tercer zona industrial de Norteamérica, solo por debajo de los Ángeles y Chicago.
El perfil industrial chihuahuense actual ha permitido la consolidación de clusters altamente competitivos como es el automotriz (donde existen más empleos industriales automotrices en Chihuahua que en Detroit, Michigan, cuna de este industria), el sector eléctrico y electrónico con empresas de alta tecnología, la industria minera en expansión, nuevas ensambladoras y proveedores de la industria aeronáutica, una creciente industria de alimentos y el desarrollo de las PYMES, muchas de ellas lideradas por egresados del I. T. de Chihuahua.
Este desarrollo industrial que ha transformado la economía del estado de Chihuahua no hubiera sido posible sin la participación de los más de 29,000 egresados del Instituto Tecnológico de Chihuahua.

La oferta educativa que actualmente ofrece el Instituto Tecnológico de Chihuahua a nivel licenciatura son 8 carreras: Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería en Materiales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica y Licenciatura en Administración. A nivel Posgrado cuatro maestrías y un doctorado: Maestría en Administración de Negocios, Maestría en Sistemas de Manufactura, Maestría en Mecatrónica, Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica y Doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica.

Símbolos del Tecnológico de Chihuahua

Escudo 
El escudo consiste en un engrane (tres cuadrantes) en los que se representan 14 dientes rectos completos y el otro cuadrante contiene la representación de una industria operando a toda marcha, diseñado en una época en que la industrialización en México era prioridad número uno.
Fue diseñado por Raymundo De la Cruz Hernández.

Lema 
El lema del Instituto Tecnológico de Chihuahua es: "LA TÉCNICA POR EL ENGRANDECIMIENTO DE MÉXICO" que implica un compromiso de contribuir al engrandecimiento del país mediante aportar profesionistas con conocimientos técnicos avanzados.

Mascota 
La pantera negra fue adoptada como mascota del Tecnológico de Chihuahua entre los años 1953-1954, a partir de una idea de los estudiantes Francisco Calleros y Carlos Rosales, hoy reconocidos ingenieros, como parte de las actividades deportivas que se realizaban periódicamente, compitiendo contra otras instituciones educativas en la ciudad.

Himno 
El Tecnológico de Chihuahua es de los pocos en el país que cuenta con su himno, casi desde el principio de su operación. 
Creado por el Profesor Francisco Alvarado Pier, maestro de la Escuela Nacional de Música y hermano del entonces director el Ing. Gustavo Alvarado Pier, el himno se basa en los valores que la sustenta como institución.

Hombre Nuclear 
En 1954 fue creada la escultura de fierro (hombre nuclear) por el profesor Alberto Carlos, en ese tiempo catedrático del Tecnológico impartiendo cátedras de Perspectiva y Croquis así como Dibujo Lineal Geométrico. El 17 de diciembre de 1993 dentro del programa de eventos conmemorativos del 45 Aniversario del Tecnológico fue homenajeado a este destacado artista y develada una placa alusiva en la puerta principal del plantel precisamente al lado del escudo y de "El Hombre Nuclear". Actualmente este símbolo se encuentra ubicado en la explanada del Instituto.

Oferta Educativa

Profesional 
 Licenciatura en Administración
 Ingeniería Eléctrica
 Ingeniería Electromecánica
 Ingeniería Electrónica
 Ingeniería Industrial
 Ingeniería Mecánica
 Ingeniería Química
 Ingeniería de Materiales

Posgrado 
 Maestría en Administración
 Maestría en Electrónica
 Maestría en Manufactura
 Maestría en Mecatrónica
 Doctorado en Electrónica

Sociedades Técnicas 
El ITCH cuenta con distintos grupos o sociedades técnicas enfocadas al desarrollo de proyectos en distintas ramas. Algunas de estas sociedades se integran por estudiantes de alguna carrera en específico y otras más se conforman por estudiantes de diversas áreas.

 Capítulo Estudiantil 786 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
 Formula SAE / Baja SAE
 Toastmasters ITCH
 Publitch
 Sección ASME-SOMIM
 SEIMIQ
 Rama ASQ

Instituto Tecnológico de Chihuahua
Chihuahua, Instituto Tecnológico de
Instituciones educativas establecidas en 1948
Chihuahua
México en 1948
Cultura de la Ciudad de Chihuahua